Marcisz ist der Familienname folgender Personen:

 Ewelina Marcisz (* 1991), polnische Skilangläuferin
 Heinz Marcisz († 1977), deutsches RAF-Opfer, siehe Schleyer-Entführung
 Izabela Marcisz (* 2000), polnische Skilangläuferin